Staffelde steht für:
 Staffelde (Stendal), Ortsteil der Kreisstadt Stendal in Sachsen-Anhalt
 Staffelde (Kremmen), Ortsteil der Stadt Kremmen im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Staffelde (Mescherin), Gemeindeteil der Gemeinde Mescherin im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Staffelde, Ort in der Gmina Lubiszyn in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Staw (Lubiszyn)

Siehe auch:
 Staffeldt